Der Yema T70 ist ein SUV der chinesischen Marke Yema, das unter dem 2017 eingeführten Yema T80 positioniert ist. Das SUV ähnelt sowohl von außen als auch von innen dem VW Touareg II.

Geschichte 
Das Fahrzeug wurde auf der Chengdu Auto Show im August 2014 vorgestellt und wurde in China ab Ende Januar 2015 verkauft. Im Juli 2016 bekam der T70 ein Facelift, das neben kleineren optischen Veränderungen und einem neuen Infotainmentsystem einen neuen 1,5-Liter-Ottomotor von Mitsubishi Motors mit sich brachte.

E350 
Im September 2015 führte die Marke mit dem Yema E350 eine Elektroversion des Fahrzeugs ein. Die elektrische Reichweite des E350 gab der Hersteller zunächst mit 150 km an. Im August 2017 und im November 2018 wurde das Elektromodell überarbeitet. Damit ging jeweils eine Erhöhung der elektrischen Reichweite und der maximalen Leistung einher.

Technische Daten 
Angetrieben wird das SUV von einem aufgeladenen 1,5-Liter-Ottomotor mit  oder , einem 1,8-Liter-Saugmotor mit  oder einem 1,8-Liter-Turbomotor mit .

Weblinks 

 Offizielle Website (chinesisch)

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi
Elektroautomodell